Die Abkürzung NCSC steht für:

 National Counterintelligence and Security Center der Vereinigten Staaten
 National Cyber Security Centre des Vereinigten Königreichs

Abkürzung